Eduardo Vasconcelos (1982- ), athlète brésilien.
 Joana Vasconcelos (1971- ), artiste peintre portugaise d'art contemporain. 
 José Vasconcelos (1882-1959), écrivain mexicain.
 Naná Vasconcelos (1944- ) est un percussionniste brésilien.

Voir aussi 
 Vasconcelos e Sousa
 De Vasconcelos

Homonymie
Homonymie de patronyme